Paloniemi est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1956), femme politique finlandaise
Santeri Paloniemi (né en 1993), skieur alpin finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois